Ромо има више значења:

 Ромо, Нуево Мексикали (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ромо, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ромо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ромо, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику